Oberliga 1962/63 bezeichnet folgende Ligen:

 Fußball-Oberliga 1962/63
 Eishockey-Oberliga 1962/63
 DDR-Fußball-Oberliga 1962/63
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1962/63
 DDR-Oberliga 1962/63 (Badminton)